Milhã-digitada é o nome comum dado a diversas espécies vegetais:

 Digitaria sanguinalis
 Echinaria capitata